Die China Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis zum 7. Oktober 2012 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Tokio die Rakuten Japan Open Tennis Championships gespielt, die genau wie die China Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Tomáš Berdych, der in diesem Jahr am Turnier von Tokio teilnahm. Im diesjährigen Finale gewann Novak Đoković in zwei Sätzen gegen Jo-Wilfried Tsonga. Dies war sein vierter Saison- und 32. Karrieretitel; Đoković siegte zum insgesamt dritten Mal in Peking und stellte damit den Turnierrekord von Michael Chang ein. Im Doppel waren Michaël Llodra und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger, sie nahmen in diesem Jahr jedoch nicht mehr am Turnier teil. Zimonjić spielte gemeinsam mit Berdych in Tokio. Beim diesjährigen Turnier gewannen die Zwillinge Bob und Mike Bryan mit einem Finalsieg über Carlos Berlocq und Denis Istomin den Titel. Auch sie siegten zum insgesamt dritten Mal in Peking und wurden damit alleinige Rekordsieger im Doppel. Für Mike Bryan war es der 84. Titel, damit brach er Todd Woodbridges Rekord für die meisten Karrieretitel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 28. September 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den China Open 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Peking